O Córrego da Divisa, também chamado Ribeirão da Olaria nasce em São Paulo, passa por Cotia e Osasco e deságua no Rio Tietê em Carapicuíba.

Divisa
Divisa